Henk Post (predikant), een predikant en verzetsstrijder
 Henk Post (voetballer), een keeper van PEC Zwolle